Stenorynchoacrum est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Stenorynchoacrum est monotypique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Stenorynchoacrum xijiangensis. Cette espèce est endémique de la Chine où il est connu que de la province du Guangxi. Il peuple un affluent de la rivière Zhujiang.

Liste des espèces 
Selon :

 Stenorynchoacrum xijiangensis Huang Yang & Chen, 2014

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)